Ekona peut désigner :
 Ekona Lelu (ou Ekona Upper), une localité du Cameroun, dans l'arrondissement de Muyuka, le département du Fako et la région du Sud-Ouest ;
 Ekona Mbenge (ou Ekona Town), une localité du Cameroun, située dans l'arrondissement de Muyuka, le département du Fako et la région du Sud-Ouest ;
 , une ancienne entreprise coloniale allemande, installée au Kamerun.